Redmond lehetséges jelentései:

Helyek 
 Amerikai Egyesült Államok
 Redmond (Oregon)
 Redmond (Utah)
 Redmond (Washington)

 Ausztrália
 Redmond (Ausztrália)

Egyéb 

Redmond – férfikeresztnév
 Nathan Redmond – angol labdarúgó
 Redmond–Szun-sejtés – prímszámokkal kapcsolatos sejtés